Юнацька збірна НДР з футболу — загальна назва збірних команд НДР, що представляли країну на міжнародних змаганнях з футболу та мали обмеження щодо максимального віку гравців відповідно до вікової категорії:

 Юнацька збірна НДР з футболу (U-16) — змагалася за право участі у чемпіонаті Європи серед 16-річних та чемпіонаті світу серед 16-річних.
 Юнацька збірна НДР з футболу (U-17) — змагалася за право участі у чемпіонаті світу серед 17-річних (після зміни вікової категорії світової першості у 1991 році).
 Юнацька збірна НДР з футболу (U-18) — змагалася за право участі у чемпіонаті Європи серед 18-річних.
 Юнацька збірна НДР з футболу (U-20) — скликалася для участі у молодіжному чемпіонаті світу за умови кваліфікації на це змагання.

Див. також 
 Молодіжна збірна НДР з футболу